Мужская сборная команда Венесуэлы по волейболу  — команда, представляющая Венесуэлу на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Венесуэльской федерацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола занимает 35-е место.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на Чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Южной Америки

Выступления на Кубках мира

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки 
Профиль сборной Венесуэлы на сайте Чемпионат мира 2014

Венесуэла
Волейбол в Венесуэле
Волейбол